Castello se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leandro Castello
 M. Castello